Барух — еврейское имя, реже фамилия.

 Барух (‏ — «благословенный», греч. Βαρουχ; синодальный перевод — Варух) — имя нескольких библейских персонажей.
 Барух бен-Нерия — библейский пророк, писец, друг и секретарь пророка Иеремии.
 Барух — сын Заббая или Заккая, участвовал в восстановлении иерусалимских стен при Неемии ().
 Барух — священник, подписавший вместе с Неемией грамоту, в которой народ клялся неуклонно следовать заветам Бога ().
 Барух — отец Маасии, иудейского правителя, обязавшегося при Неемии жить в Иерусалиме ().

Имя (в дофамильную эпоху)
 Барух бен-Герсон (XVI в.) — автор рукописи «Zikkaron libene Israel» с рассказом о Саббатае Цеви.
  (XII век) — тосафист и кодификатор.
 Барух бен-Моисей ибн-Барух (XVI в.) — итальянский философ, талмудист и комментатор Библии.
  (ум. 1221) — талмудист и пайтан (литургический поэт).
  (XIII—XIV вв.) — французский раввин.
 Барух из Беневенто (Baruch von Benevento; 1-я пол. XVI в.) — неапольский каббалист, учитель кардинала Эгидия из Витербо.
  (1753—1811) — хасидский цаддик на Украине.
 Барух из Шклова (1744—1808) — популяризатор науки в среде восточноевропейских евреев, писатель, переводчик и издатель книг на иврите.
  (ум. 1557) — выдающийся талмудист.
 Барух Спиноза (1632—1677) — нидерландский философ, более известный как Бенедикт Спиноза.

Фамилия
 Барух, Бернард (1870—1965) — американский финансист, биржевой спекулянт, а также политический и государственный деятель.
 Барух, Иаван (ум. 1770/1780) — финансист и агент польского министра, графа Брюля.
 Барух, Исидор (1910—1941) — югославский еврейский партизан, участник Народно-освободительной войны.
 Барух, Калми (1896—1945) — боснийский учёный еврейского происхождения, специалист в области сефардского языка, один из первых испанистов в Югославии.

Прочее
 «Бней Барух» — израильская каббалистическая ассоциация.
 «Барух ше-амар» — благословение перед утренним пением псалмов.

Примечания 

Имена еврейского происхождения